Afrikanska mästerskapet i fotboll 1992 spelades i Senegal. Turneringen utökades från åtta till 12 lag, och de två bästa i varje grupp gick till kvartsfinal. Elfenbenskusten vann turneringen, genom att besegra Ghana i straffsparksläggning med 11–10 efter en match som efter ordinarie speltid och förlängning slutat 0–0.

Slutspelet 

Abédi Pelés segermål för Ghana i kvartsfinalen mot Kongo-Brazzaville utsågs till "turneringens mål".

I semifinalerna fick Ghanas Abédi Pelé ett gult kort efter att ha grälat med den tunisiska domaren, då domaren blåst för en lagkamrats tackling på den nigerianske försvarsspelaren Ajibade Babalade. Detta gjorde att den ghananske lagkaptenen inte fick spela final då han redan hade ett gult kort från matchen mot Egypten i gruppspelet. Avstängningen blev tuff för Ghana då Abédi Pelé varit en av turneringens bättre spelare med 3 mål på 4 matcher – bland annat kvitterade han i semifinalmatchen. Abédi Pelé hade utsetts till årets afrikanska fotbollsspelare och var framgångsrik i franska Olympique Marseille, då ett av Europas bättre klubblag. Abédis prestation i turneringen betraktades ännu flera år senare som en av de bästa av som gjorts av någon fotbollsspelare i en afrikansk turnering och gav honom smeknamnet "The African Maradona".

Finalen 
Elfenbenskusten: Gouaméné - Aka, Aboua, Sekana, Hobou, Gadji-Celi, Maguy, Sié, Otokoré (53' M. Traoré), Tiéhi, A. Traoré (101' Kouadio)

Ghana: Ansah - Ampeah, Mensah, Baffoe, Armah, Gyamfi (51' Naawu), Abroah, Lamptey, Asare, Yeboah, Opoku

Elfenbenskusten hade spelare som Joël Tiéhi, Didier Otokoré, Abdoulaye Traoré, Moussa Traoré och målvakten Alain Gouaméné som hållit nollan genom hela turneringen. Då Abédi Pelé tittade på från sidan, hade Ghana spelare som Tony Yeboah, Nii Lamptey och Tony Baffoe. Vid denna tid var detta nytt rekord för antalet spelare i utlandet i en afrikansk mästerskapsfinal. Då man vunnit över då högt ansedda lag som Zambia, Egypten och Nigeria räknades Ghana som favoriter. Men utan Abédi Pelé, som Fifa räknade som en av de 10 bästa spelarna i världen, liksom att motståndarmålvakten Alain Gouaméné hittills hållit nollan, antogs denna match bli Ghanas svåraste.

I straffsparksläggningen missade Tiéhi för Elfenbenskusten medan Isaac Asare missade för Ghana. Då varje spelare i båda lagen skjutit var sin straff, missade Tony Baffoe sin andra straff för Ghana och ställningen blev därmed 11–10 till Elfenbenskusten. Trofén delades ut till dem av Senegals president Abdou Diouf. 

Straffsparkstävlingen var den första finalen i en större internationell turnering där alla spelare lade var sin straff.

Abédi Pelé utsågs till "turneringens spelare", Yekini Rashidi blev främste målskytt och Nigeria slog Kamerun i matchen om tredje pris. Turneringen anses viktig i afrikansk fotbollshistoria på grund av att den utökats och den västafrikanska dominansen. Flera av spelarna spelade till vardags för europeiska klubbar. Elfenbenskusten vann turneringen för första gången och Ghana spelade final för sjunde gången (då rekord). Nigeria skickade många spelare i sin satsning för VM 1994 medan Kamerun skickade flera spelare från sitt VM-lag 1990 som nådde kvartsfinal (då afrikanskt rekord).

Spelorter och anläggningar

Laguppställningar

Kvalspel

Deltagande lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare 

4 mål
  Rashidi Yekini

3 mål
  Abédi Pelé

2 mål
  Pierre Tchibota
  Anthony Yeboah
  Jules Bocandé

1 mål
  Nasser Bouiche
  Érnest Ebongué

  André Kana-Biyik
  François Omam-Biyik
  Emmanuel Maboang
  Youssouf Fofana
  Donald Olivier Sié
  Joël Tiéhi
  Abdoulaye Traoré
  Prince Polley
  Micky Weche
  Said Rokbi
  Mutiu Adepoju
  Friday Ekpo
  Stephen Keshi
  Samson Siasia
  Victor Diagne
  Souleymane Sané
  Andre Kona N'Gole
  Tueba Menayane
  Kalusha Bwalya

Externa länkar 
 RSSSF

Källor 

1992 i Senegal
1992
Fotboll i Senegal
Fotbollsåret 1992